Roland Stoltz peut désigner :
 Roland Stoltz, joueur suédois de hockey sur glace né en 1931 ;
 Roland Stoltz, joueur suédois de hockey sur glace né en 1954.